Antonio Gómez (1501-1572), giurista spagnolo
 Antonio Gomez (1829-1887), patriota italiano
 Antonio Gómez del Moral (1939), ciclista spagnolo
 José Antonio Gómez Urrutia (1953), politico cileno